Brandebourgeois est le gentilé de Brandebourg.
 Le brandebourgeois est une variante régionale de la langue allemande, de type bas-allemand oriental.
 Les soldats appartenant à la Panzergrenadier-Division Brandenburg étaient surnommés Brandebourgeois.
 Le Brandebourgeois est une race de chevaux.
 Les concertos brandebourgeois sont un ensemble de six concertos de Johann Sebastian Bach (BWV 1046 à 1051), qui comptent parmi les plus renommés qu'il ait composés.

de:Brandenburger